Херцеговинско въстание може да се отнася за:

 Херцеговинско въстание от 1596/97 г. по време на дългата война
 някое от трите християнски въстания в Източна Херцеговина през 1852-1862 година
 въстанието срещу османска власт през 1875-1878 година
 въстанието срещу Австро-Унгария от 1882 година

История на Херцеговина